Accord ou Accords de Berlin peut faire référence :
 Accord quadripartite sur Berlin, conclu entre l'URSS, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, en 1971 ;
 Accords de Berlin, conclus entre l'UEO (Union de l'Europe occidentale) et l'OTAN, en 1996 ;
 Accords dits Berlin plus, leur succédant en 2002 au titre de l'Union européenne ;
 Accord régissant les archives Arolsen, un centre de recherches sur les persécutions commises par les nazis, depuis 2011.

Voir aussi